Los Leones puede referirse a:

 La Avenida Los Leones, una arteria de Santiago de Chile.
 La Estación de Metro Los Leones, una parada del Metro de Santiago.
 La Selección masculina de hockey sobre césped de Argentina, también conocida como Los Leones.
 Los Leones de Bagdad, una novela norteamericana.
 Los Leones de Quilpué, un club deportivo de baloncesto de Chile.